

Pessoas
Dewey Bunnell
Lafayette Bunnell

Localidades
Bunnell (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos